Виктор Николаевич Чернышов   (1940, село Соленое Яшалтинского района Калмыцкой АССР — 12 октября 2010 года, Ростов-на-Дону) — учёный-медик, врач высшей категории. Ректор Ростовского государственного медицинского университета (1986-2009).

Биография 
Виктор Николаевич Чернышов родился в 1940 году в селе Соленом Яшалтинского района Калмыцкой АССР. Его  отец погиб на фронте в 1941 году.

В 1956 году окончил сельскую школу и поступил на педиатрический факультет Ростовского государственного медицинского института. В годы учебы, не имея, кроме стипендии, средств к существованию, работал санитаром в клинике. В 1962 году успешно окончил Ростовский мединститут. После окончания института три года работал врачом-педиатром в больнице Тацинского района Ростовской области.

В 1964 — 1967 годах учился в аспирантуре на кафедре детских болезней РГМИ. Защитил кандидатскую диссертацию.

В последующем работал в Ростовском государственном медицинском университете. Его трудовой путь: аспирант, ассистент, доцент, заведующий кафедрой детских болезней, заместитель декана педиатрического факультета, профессор кафедры детских болезней, проректор по учебной работе, ректор Ростовского государственного медицинского университета (1986-2009).

Область научных интересов:  детская кардиология, детская аллергология и онкогематология, проблемы, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС.

В. Н. Чернышов является автором около 400 научных и научно-методических трудов, включая  монографии. За время работы подготовил к защите 2 докторских диссертации, 21 кандидатскую диссертацию.

В годы работы В. Н. Чернышова ректором в институте был открыт факультет «Высшее сестринское образование», факультет довузовского обучения, факультет военного обучения (2002), факультеты «Фармация» и «Стоматология» (2005), создана лаборатория медицинской генетики (2006), учебный военный центр по подготовке офицеров медицинской службы (2008).

Виктор Николаевич Чернышов скончался 12 октября 2010 года в Ростове-на-Дону.

Семья 
Жена, Чернышова Валентина Алексеевна — врач акушер-гинеколог; дочь, Шлык Ирина Викторовна — врач офтальмолог.

Награды и звания 
 «Заслуженный врач Республики Калмыкия»
 «Заслуженный врач Республики Ингушетия»
 «Отличник здравоохранения»
 «Заслуженный работника высшей школы РФ»,
 Награжден «Орденом Почёта» и медалью «Ветеран труда»

Ссылки 
 Виктор Николаевич Чернышов. Успешные люди Дона.
 Виктор Николаевич Чернышов
 Виктор Николаевич Чернышов

Примечания 

Родившиеся в 1940 году
Википедия:Биографии современников
Выпускники Ростовского медицинского университета
Преподаватели Ростовского медицинского университета